

Geografia
 Farrell – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Mississippi
 Farrell – comune (city) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania

Persone
 Andrew Farrell (1992) – calciatore statunitense
 Andy Farrell (1975) – ex rugbista a 13, a15 e allenatore di rugby britannico
 Bailey Peacock-Farrell (1996) – calciatore nordirlandese
 Barbara Farrell Vucanovich (1921-2013) – politica statunitense
 Bobby Farrell, propriamente Roberto Alfonso Farrell (1949-2010) – cantante e ballerino olandese
 Brian Farrell (1944) – vescovo cattolico irlandese
 Charles Farrell (1900-1988) – attore irlandese
 Charles Farrell (1901-1990) – attore cinematografico e televisivo statunitense
 Colin Farrell (1976) – attore irlandese
 Dermot Pius Farrell (1954) – arcivescovo cattolico irlandese
 Edelmiro Julián Farrell (1887-1980) – politico e militare argentino
 Eileen Farrell (1920-2002) – soprano statunitense
 Frank O'Farrell (1927) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo difensore
 Gia Farrell, nome d'arte di Jeannie Bocchicchio (1989) – cantante statunitense
 Glenda Farrell (1904-1971) – attrice statunitense
 Harry Farrell (1902-1980) – calciatore statunitense, di ruolo attaccante
 Henry Farrell, pseudonimo di Charles Farrell Myers (1920-2006) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 J. Farrell MacDonald (1875-1952) – attore e regista statunitense
 James Gordon Farrell, conosciuto come J.G. Farrell, (1935-1979) – scrittore britannico
 James Thomas Farrell (1904-1979) – scrittore statunitense
 Jeff Farrell (1937) – ex nuotatore statunitense
 John O'Neil Farrell (1906-1994) – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense
 Joseph Farrell MacDonald (1875-1952) – attore e regista statunitense
 Kevin Joseph Farrell (1947) cardinale e vescovo cattolico statunitense, di origine irlandese
 Luke Farrell (1997) – giocatore di football americano statunitense
 Margaux Farrell (1990) – nuotatrice francese
 Mark Farrell (1953) – ex tennista britannico
 Matt Farrell, propr. Matthew Thomas Farrell (1996) – cestista statunitense
 Mike Farrell, propriamente Michael Joseph Farrell (1939) – attore e produttore cinematografico statunitense
 Nicholas Farrell, nome d'arte di Nicholas Frost (1955) – attore britannico
 Owen Farrell (1991), rugbista a 15 inglese
 Perry Farrell, pseudonimo di Perry Bernstein, (1959) – cantautore, musicista, scultore, e surfista statunitense
 Peter Farrell (1922-1999) – allenatore di calcio e calciatore irlandese, di ruolo centrocampista
 Susan Farrell Egan (1970) – attrice e cantante statunitense
 Suzanne Farrell, pseudonimo di Roberta Sue Ficker (1945), ballerina statunitense
 Terry Farrell, propriamente Theresa Lee Farrell Grussendorf (1963) – attrice e modella statunitense
 Terry Farrell (1938) - architetto britannico
 Tom Farrell, propr. Thomas Francis Farrell (1944) – ex mezzofondista statunitense
 Tommy Farrell, nato Thomas Farrell Richards (1921-2004) – attore statunitense
 Warren Farrell (1943) – educatore statunitense